Marmoutier peut désigner deux anciens monastères renommés dont l'un a laissé son nom à une commune :

 Marmoutier, commune française du département du Bas-Rhin en région Grand Est ; la commune doit son nom à un certain moine Maur fondateur du monastère.
 Marmoutier ou abbaye de Marmoutier, monastère fondé par saint Martin de Tours sur la rive droite de la Loire en face de Tours ; les vestiges du monastère se trouvent aujourd'hui sur le territoire de la ville de Tours.

voir aussi 
 

Homonymie